Бьорн Вальдегорд (;  — ) — шведский автогонщик. В 1970 году в составе команды Porsche помог ей стать победителем первого Международного чемпионата по ралли для производителей. А в 1979 году стал первым чемпионом мира по ралли в личном зачёте. С апреля 1990 по январь 2022 года Бьорну принадлежал рекорд как самому возрастному победителю этапов чемпионата мира по ралли (46 лет 155 дней).

В Швеции у Бьорна прозвище «Walle». Дебютировал в ралли в 1962 на 1200 Volkswagen, и выиграл Ралли Монте-Карло в 1969 и 1970 выступая на Porsche 911. Участвовал в чемпионате мира по ралли с 1973 (года создания чемпионата) по 1992 год.

Карьера 
Карьера Бьорна охватывает четыре десятилетия, он дебютировал в 1962 году и, после победы на чемпионате Швеции по ралли в 1967 и 1968 годах, начал выступать на высшем уровне до 1992 года. Лишь тяжелый перелом руки на Ралли Сафари 1992 заставил его закончить карьеру.

Его первая международная победа, за рулем Porsche 911, была одержана на Ралли Монте-Карло 1968 года.
Карьеру в чемпионате мира по ралли, дебютировавшем в 1973 году начал в команде Lancia, которую он покинул после скандала, вызванного тем, что ему было выделено место только второго пилота.
В середине 1970-х Вальдегорд принимал участие также в чемпионате Европы по ралли-кроссу на Porsche Carrera RSR. Лучшим результатом стало второе место после Франца Вурца (отца Александра Вурца) в 1974 году.
После прихода в раллийную команду Ford Бьорн за рулем Ford Escort RS выиграл три раллийные гонки в 1977 году, входящие в число самых престижных в календаре турнира: Ралли Сафари (Кения), Ралли Акрополь (Греция) и РАК ралли (Великобритания).

В 1979 году он стал победителем первого чемпионата мира по ралли в личном зачёте, опередив Ханну Миккола всего на одно очко, после финиша на последнем этапе сезона (Ралли Кот-д’Ивуар).
Последнюю победу в чемпионате мира одержал за рулем Toyota Celica GT-Four на Ралли Сафари 1990 года. Эта победа принесла ему звание самого возрастного победителя этапа WRC, которое он сохраняет до наших дней.

В сентябре 2008 года Бьорн Вальдегорд принял участие в Ралли Колин МакРей, гонке в память погибшего в 2007 году Колина МакРея. В этой гонке он выступал на Porsche 911.

Статистика

Победы в крупных международных ралли 

 {|class="wikitable"
!№
!Этап
!Сезон
!Штурман
!Автомобиль
|-
|1
| Ралли Швеции
|1968
| Ларс Хемлер
|Porsche 911
|-
|2
| Ралли Швеции (2)
|1969
| Ларс Хемлер
|Porsche 911
|-
|3
| Ралли Монте-Карло
|1969
| Ларс Хемлер
|Porsche 911
|-
|4
| Ралли Швеции (3)
|1970
| Ларс Хемлер
|Porsche 911
|-
|5
| Ралли Монте-Карло (2)
|1970
| Ларс Хемлер
|Porsche 911
|-
|6
| Ралли Австрии
|1970
| Ларс Хемлер
|Porsche 911
|}

Победы в чемпионате мира по ралли
Вальдегорд побеждал на 8 разных ралли.

 {|class="wikitable"
! # 
! Этап
! Сезон
! Штурман
! Автомобиль
|-
| 1
|  Ралли Швеции
| 1975
|  Ханс Торзелиус
| Lancia Stratos HF
|-
| 2
|  Ралли Сан-Ремо
| 1975
|  Ханс Торзелиус
| Lancia Stratos HF
|-
| 3
|  Ралли Сан-Ремо (2)
| 1976
|  Ханс Торзелиус
| Lancia Stratos HF
|-
| 4
|  Ралли Сафари
| 1977
|  Ханс Торзелиус
| Ford Escort RS1800
|-
| 5
|  Ралли Акрополис
| 1977
|  Ханс Торзелиус
| Ford Escort RS1800
|-
| 6
|  Ралли Великобритании
| 1977
|  Ханс Торзелиус
| Ford Escort RS1800
|-
| 7
|  Ралли Швеции (2)
| 1979
|  Ханс Торзелиус
| Ford Escort RS1800
|-
| 8
|  Ралли Акрополис (2)
| 1979
|  Ханс Торзелиус
| Ford Escort RS1800
|-
| 9
|  Ралли Канады
| 1979
|  Ханс Торзелиус
| Ford Escort RS1800
|-
| 10
|  Ралли Кот-д’Ивуара
| 1980
|  Ханс Торзелиус
| Mercedes 500 SLC
|-
| 11
|  Ралли Новой Зеландии
| 1982
|  Ханс Торзелиус
| Toyota Celica 2000GT
|-
| 12
|  Ралли Кот-д’Ивуара (2)
| 1983
|  Ханс Торзелиус
| Toyota Celica TCT
|-
| 13
|  Ралли Сафари (2)
| 1984
|  Ханс Торзелиус
| Toyota Celica TCT
|-
| 14
|  Ралли Сафари (3)
| 1986
|  Фред Галлахер
| Toyota Celica TCT
|-
| 15
|  Ралли Кот-д’Ивуара (3)
| 1986
|  Фред Галлахер
| Toyota Celica TCT
|-
| 16
|  Ралли Сафари (3)
| 1990
|  Фред Галлахер
| Toyota Celica GT-Four
|}

Результаты

Чемпионат мира 
В 1992 году Вальдегорд принял участие в Ралли Сафари, но до финиша не добрался.

Кубок FIA для ралли-пилотов

Международный чемпионат по ралли для производителей

Награды и Достижения

Примечания

Ссылки 
 Статья о Бьорне Вальдегорде в журнале Автомотоспорт, №4, 1990
 Профиль на официальном статистическом сайте ФИА 
 
 Бьорн Вальдегорд на сайте КиноПоиск

Раллисты Швеции
Пилоты чемпионата Европы по ралли
Пилоты WRC из Швеции
Автогонщики ралли «Дакар»